Porotheleaceae är en familj av svampar som beskrevs av William Alphonso Murrill. Porotheleaceae ingår i ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Skivlingar
Porotheleaceae